Talkeetna steht für:
 Talkeetna (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Talkeetna Mountains, einen Gebirgszug in Alaska
 Talkeetna River, einen Fluss in Alaska
 Talkeetna-Gletscher in Alaska